le département de la Justice des États-Unis ;
 le département de la Justice d’Irlande du Nord ;
 le département de la Justice des Philippines.